

Patronyme 

 Charles Meylan (1868-1941), botaniste suisse.
 Fred Meylan, photographe de mode français.
 Gérard Meylan (1952-), acteur français.
 Jacques Meylan (1938-), écrivain et avocat vaudois.
 Michel Meylan (1939-2020), homme politique français.
 René Meylan (1929-2000), homme politique suisse.

Toponyme 

 Meylan, commune française de l'Isère.
 Meylan, ancienne commune française de Lot-et-Garonne.
 La Bâtie-Meylan, ancienne commune française de l'Isère.
 Le canton de Meylan, division administrative française.
 La Passerelle de Meylan, passerelle piétonne traversant l'Isère.
Patronyme français
Patronyme suisse